Katt kan syfta på:

 Katt – ett relativt litet, smygjagande rovdjur i familjen kattdjur
 Katt (film) –  en dansk film från 2001
 Katt – i skånskt bygdemål ett antal ulltappar som rullats samman efter kardning
 Katt på hett plåttak – en pjäs av Tennessee Williams
 Katt på hett plåttak (film) – en amerikansk film från 1958 baserad på pjäsen
 Kattvind – ett vindsutrymme under yttertaket som ligger i samma plan som ett bostadsutrymme med rum i normalhöjd
 Niosvansad katt – en slags piska
 Schrödingers katt – ett tankeexperiment framlagt 1935 av Erwin Schrödinger för att visa på brister i teorin om kvantmekaniken

Personer
 Nicky Katt (1970–), en amerikansk skådespelare
 William Katt (1951–), en amerikansk skådespelare

Se även 
 Katten (olika betydelser)
 Svart katt (olika betydelser)